Ле́бедев (Ле́бедева) — русская фамилия и топоним.

В «Списке общерусских фамилий» Балановской (2005) занимает 6-е место.
По данным 2014 года, фамилия Лебедев занимала 3747-е место по распространённости в мире: её носили 150 106 человек.Распространённость фамилии по странам<ref>Lebedev Surname Meaning & Statistics  на сайте forebears.io</ref>:

 Лебедев 

 А 
  (1873—1960) — певец-тенор, актёр.
 
 
 Лебедев, Альберт Тарасович (род. 1957) — российский химик-органик
 
 
 Лебедев, Артемий Андреевич (род. 1975) — российский дизайнер.

 Б 
 

 В 
 
 Лебедев, Валериан Алексеевич (род. 1953) — советский и российский юрист, действительный член Российской академии юридических наук.
 
 
 
 Лебедев, Викторин Иванович (1903—1972) — генерал-лейтенант.
 
 
 
 

 Г 
 
 Лебедев, Георгий Ефимович (1903—1958) — искусствовед
 Лебедев, Георгий Иванович (в монашестве Феогност; 1829—1903) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский и Галицкий.
 Лебедев, Герасим Степанович (1749—1817) — индолог, театральный деятель, музыкант.
 Лебедев, Герман Степанович (1913—1980) — чувашский композитор, музыкант.
 

 Д 
 Лебедев, Даниил Владимирович (1914/1915—2005) — советский и российский ботаник, историк биологии, библиограф.
 
 

 Е 
 

 И 
 
 
 Лебедев, Илья Александрович (1982) — российский самбист.

 К 
 Лебедев, Кастор Никифорович (1812—1876) — государственный деятель, публицист, писатель.
 Лебедев, Клавдий Васильевич (1852—1916) — русский живописец.
 
 Лебедев, Козьма Васильевич (1799—1884) — надворный советник, адъюнкт по кафедре общей патологии и терапии при Московском университете.

 Л 
 
 

 М 
 

 Н 
 Лебедев, Никифор Дмитриевич (1799—?) — адъюнкт по кафедре истории и литературы медицины в Московском университете, доктор медицины.
 

 О 
 

 П 
 
 
 Лебедев, Платон Леонидович (род. 1956) — бизнесмен.
 Лебедев, Поликарп Иванович (1904—1981) — советский председатель Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР.
 Лебедев, Порфирий Маркович (1882—1974) — российский художник и педагог.

 Р 
 Лебедев, Рэм Фёдорович (1928—1988) — советский актёр. Народный артист СССР.

 С 
 
 Лебедев, Семён Андрианович (1919—1998) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 
 Лебедев, Стефан Исидорович (1817—1882) — русский педагог и литературовед; действительный статский советник.

 Т 
 

 Ф 
 
 Лебедев, Филипп Андреевич (род. 1990) — российский актёр театра, кино и дубляжа, певец.
 Лебедев, Фома Михайлович (род. 1921) — полный кавалер ордена Славы.

 Ю 
 

 Я 
 Лебедев, Яков Петрович (1833—1885) — член Горного совета.
 Лебедев, Яков (род. 1970) — израильский хоккеист.

 Составные фамилии 
 Лебедев-Карманов, Андрей Иванович (1912—1993) — российский учёный-радиотехник, лауреат Сталинской премии.
 Лебедев-Кумач, Василий Иванович (1898—1949) — русский советский поэт-песенник.
 Лебедев-Ласточкин, Павел Сергеевич — российский купец.
 Лебедев-Полянский, Павел Иванович (1881—1948) — руководитель Главлита СССР.
 Лебедев-Фронтов, Александр Львович (1960—2022) — российский художник-график и музыкант-авангардист.
 Ром-Лебедев, Иван Иванович (настоящая фамилия Лебедев''; 1903—1991) — советский актёр, драматург и гитарист, цыганский литератор.



Населённые пункты 
 Лебедев — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области Белоруссии.
 Лебедев — хутор в Воронежской области России.
 Лебедев — хутор в Краснодарском крае России.
 Лебедев — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области России.

Другие значения 
 Лебедев — кратер на обратной стороне Луны.

См. также 

 
 
 Лебедевская

Примечания